Basketbol'nyj klub Spartak Sankt-Peterburg – ex squadra di basket di San Pietroburgo.
Futbol'nyj Klub Avtomobilist Leningrad – ex squadra di calcio di San Pietroburgo.